Mitta ist der Familienname von
Alexander Naumowitsch Mitta (* 1933), russischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmschauspieler
Francesco Mitta (1662–1721), italienischer Barockbaumeister in Niedersachsen
Siehe auch:
Mitta Mitta River
Mita